Die MLB-Saison 2016, die 115. Saison der Major League Baseball, wurde am 3. April 2016 mit dem Eröffnungsspiel zwischen den St. Louis Cardinals und den Pittsburgh Pirates im PNC Park in Pittsburgh eröffnet.

Während der Regular Season kämpften 30 Mannschaften in je 162 Spielen um den Einzug in die Play-Offs. Jede Mannschaft bestritt 76 Spiele gegen Teams der eigenen Division, 66 gegen Teams anderer Divisionen der League, sowie 20 Interleague-Spiele. Laut Spielplan endete die Regular Season am 2. Oktober 2016.

Das MLB All-Star Game 2016 fand am 12. Juli 2016 im PETCO Park, dem Stadion der San Diego Padres in San Diego statt. Die American League schlug die National League mit 4:2 Runs und erspielte sich so das Heimrecht für die World Series 2016.

Der MLB Draft 2016 fand vom 9. bis 11. Juni 2016 statt. Die Philadelphia Phillies hatten die erste Wahl und entschieden sich für den 1998 in Encinitas geborenen Outfielder Mickey Moniak.

Sieger der World Series 2015 und somit Titelverteidiger sind die Kansas City Royals.

Teilnehmende Teams 
Für die Saison 2016 wurden von der MLB keinerlei Änderungen bezüglich teilnehmender Franchises bzw. Ligen- und Divisionszuordnungen vorgenommen.

* Sortiert entsprechend den Vorjahresplatzierungen in den jeweiligen Divisionen. Grün eingefärbt sind die Teams, die sich im Vorjahr für die Postseason qualifizieren konnten.

Spring Training 
Vom 1. März bis zum 2. April fand die Saisonvorbereitung der MLB, das sogenannte Spring Training statt. Hierbei testeten die Teams in der Grapefruit League und der Cactus League neue Spieler, ließen aber auch ihre angestrebten Stammformationen einspielen. Im Gegensatz zur Regular Season können Spiele im Spring Training auch unentschieden enden und tauchen nicht in den Tabellen der Ligen auf, dies war 2016 in 39 Partien der Fall war. Erfolgreichstes Team der Vorbereitung nach Siegen waren die Arizona Diamondbacks mit 24. Die beste Siegquote erreichten die Washington Nationals mit 82,6 %.

Tabellen des Spring Training 2016 
Die in den Tabellen der Cactus und Grapefruit League blau markierten Teams sind Mitglieder der National League, die rot markierten spielen in der American League.

 W = Wins (Siege), L = Loss (Niederlagen), % = Winning Percentage, GB = Games Behind (Rückstand auf Führenden: Zahl der notwendigen Niederlagen des Führenden bei gleichzeitigem eigenen Sieg)

Reguläre Saison

Kurzerklärung Spielbetrieb und Tabellenaufbau 
Die AL und die NL sind jeweils für den Spielbetrieb in drei Divisionen unterteilt. Die Zuordnung erfolgt nach regionalen Kriterien: East, Central und West Division. Der Spielbetrieb läuft vom 3. April bis zum 2. Oktober 2016.

Die Tabellenplatzierungen sind für das Erreichen der Postseason verantwortlich: Die drei jeweiligen Divisionssieger und die nach Winning Percentage beiden weiteren besten Teams tragen in drei Runden die Meisterschaft in der American beziehungsweise National League aus. Die jeweiligen Meister treffen dann in der World Series aufeinander.

Die Rangfolge der Mannschaften in der Tabelle ergibt sich während der Saison grundsätzlich aus dem aktuellen Verhältnis von Siegen zu Spielen insgesamt als sogenannte Winning Percentage. Der Grund hierfür liegt in der ungleichmäßigen Verteilung der Spiele über den Kalender, so dass manche Mannschaften zwischenzeitlich drei oder mehr Spiele mehr ausgetragen haben als andere. Damit wird zum Beispiel die Bilanz eines Teams A mit 15 Siegen und 15 Niederlagen (.500 als entsprechende Percentage ausgedrückt) für exakt gleichwertig erachtet mit der Bilanz eines Teams B, das zum gleichen Zeitpunkt 16 Siege und 16 Niederlagen erzielte. Für die Abschlusstabellen ist dies jedoch ohne Belang, da zum Saisonende alle Mannschaften die seit 1961 üblichen 162 Saisonspiele ausgetragen haben. Deshalb reicht die Angabe von Siegen und Niederlagen (Unentschieden sind unüblich).

Mit der Angabe GB (Games Behind) wird dokumentiert, wie groß der Rückstand eines Verfolgers auf den Tabellenersten ist. Hiermit wird ausgedrückt, wie viele Siege der Verfolger bei gleichzeitiger Niederlage des Führenden theoretisch bräuchte, um Gleichstand zu erreichen. Die Angabe GB wird auf 0.5 Spiele genau ausgedrückt: Hat zum Beispiel Mannschaft A zehn Siege und fünf Niederlagen, Mannschaft B hingegen neun Siege und fünf Niederlagen, würde bereits ein eigener Sieg (ohne Niederlage von A) zu Tabellengleichstand führen.

Saisonverlauf der regulären Saison

American League

April 
Erfolgreichstes Team der American League im April waren die Chicago White Sox, die vor allem Auswärts eine sehr gute Figur abgaben und 11 ihrer 16 Spiele in fremden Ballparks für sich entscheiden konnten. Pitcher Chris Sale gelangen 5 Wins. Titelverteidiger Kansas City startete ordentlich in die neue Spielzeit, kam aber zum Ende des Monats außer Form und verlor in der letzten Aprilwoche fünf Spiele am Stück, und wurde Auswärts von den Los Angeles Angels of Anaheim gesweept. Enttäuschend begann die Spielzeit zudem auch für die Houston Astros, die in der Vorsaison die League Division Series erreichen konnten, aber im April 2016 nur 7 Siege in 24 Spielen verbuchten.

Einer der auffälligsten Spieler des Eröffnungsmonats war der dominikanische Second Baseman Robinson Canó, der für seine Seattle Mariners 8 Home Runs und 24 RBI erzielte.

Zum 30. April 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der American League:

PS = Postseason; Zahl = Rang auf Setzliste bzw. WC = Wild Card (beste zwei Mannschaften nach den Divisionssiegern)W = Wins (Siege), L = Losses (Niederlagen), % = Winning Percentage, GB = Games Behind (Rückstand auf Führenden: Zahl der notwendigen Niederlagen des Führenden bei gleichzeitigem eigenen Sieg)

Mai 

Die im April noch so erfolgreichen White Sox enttäuschten im Mai mit einer Siegquote von nur 39 % und rutschten in der Central Division auf den zweiten Platz hinter Titelverteidiger Kansas City. Die Royals hatten Ende April noch vier Spiele hinter den White Sox gelegen. Auch die Detroit Tigers schwächelten und verloren gleich zwei Positionen, da sie ebenfalls nur 39 % der Spiele im laufenden Monat gewinnen konnten. Allerdings konnten gleich drei Spieler der Tigers in nur einem Monat bedeutende Karrieremeilensteine erreichen. Miguel Cabrera schaffte sein 500stes Double, Pitcher Justin Verlander gelang sein 2.000ster Strikeout und Francisco Rodríguez sicherte sich seinen 400sten Karriere-Save.

Zum jetzt erfolgreichsten Team der AL entwickelte sich im Mai der neue Führende der East Division, die Boston Red Sox, welche über 64 % der Partien im Mai für sich entscheiden konnten und die Orioles von Platz 1 der Division verdrängten. Offensiv überzeugten bei den Red Sox hierbei vor allem Xander Bogaerts mit 49 Hits und fünf Home Runs, sowie Jackie Bradley Jr., der 37 Hits und sogar acht Home Runs beisteuern konnte. Die Tampa Bay Rays verloren im Mai den Anschluss an die Spitze der Division und liegen bereits neun Spiele hinter den Red Sox, Ende April waren es nur 1½ Spiele.

An der Spitze der West Division sind die Texas Rangers und die Seattle Mariners weiter nahezu gleichauf. Im Mai gewannen beide Teams 17 Spiele bei 11 Niederlagen und konnten sich von der Konkurrenz absetzten. Die Oakland Athletics, die Ende April nur ein Spiel hinter den Mariners lagen, spielten einen schwächeren Monat und rutschten auf den letzten Rang der Division ab. Positiv erwähnenswert bei den A’s war im Mai allerdings die Leistung von Starter Rich Hill, der mit 5 Wins und einem ERA von 2,13 zu den besten Pitchern des Monats gehörte.

Zum 31. Mai 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der American League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. April, ▼ Verschlechterung ggü. April, sonstige Erläuterung siehe AL April

Juni 

In der East Division konnten die Baltimore Orioles im Juni nach 19 Siegen in 28 Partien die Spitzenposition von den Boston Red Sox übernehmen, die wiederum einen extrem schwachen Monat hatten und nur 38,5 % ihrer Spiele gewinnen konnten. Die Red Sox, die Ende Mai noch den ersten Play-off-Platz innehatten, wären nun nur noch mit ½ Spiel Vorsprung über die Wild Card für die Post Season qualifiziert. Bei den Orioles überzeugten offensiv vor allem Adam Jones mit elf Home Runs und 27 RBI, sowie Chris Davis, der neun Home Runs und 24 RBI zum Erfolg beisteuerte. In Summe brachten es die Orioles auf 56 Home Runs und stellten somit einen neuen ewigen Rekord für den Monat Juni auf. Der alte Rekord aus dem Juni 1996 lag bei 55 HR und wurde von den Oakland Athletics gehalten. Adam Jones von den Orioles teilt sich den ligaweiten Bestwert für Home Runs mit Edwin Encarnacion von den Tampa Bay Rays, der ebenfalls elf Mal erfolgreich war und damit mithalf, die Rays vom letzten Platz der Division auf ½ Spiel an die Red Sox und Platz Zwei heranzubringen.

In der Central Division ging es für die Chicago White Sox weiter bergab. Nach Platz Eins im April und Platz Zwei im Mai standen sie zum 30. Juni nur noch an Rang Vier. Auf der anderen Seite ging der Vormarsch der Cleveland Indians weiter, die nach durchschnittlichem Saisonstart den Juni mit überragenden 22 Siegen bei nur sechs Niederlagen (78,6 %) abschlossen und damit die Kansas City Royals von der Spitzenposition verdrängten. Beeindruckend bei den Indians waren unter anderem Rajai Davis, der alleine im Juni zehn Bases stehlen konnte und Pitcher Danny Salazar, der alle seine fünf Starts gewann und folgerichtig zum Pitcher des Monats in der AL gekürt wurde. Die Minnesota Twins konnten erstmals in der laufenden Saison mehr als 30 % der Spiele gewinnen, blieben aber trotzdem mit Abstand das schlechteste Team der AL. Einer der Lichtblicke bei den Twins ist der Ende Mai in den MLB-Kader berufene Berliner Max Kepler, der im Juni seinen ersten 15 RBI in den Big Leagues erzielte und damit der zweitbeste Akteur seines Teams in dieser Statistik war.

Der neue und alte Spitzenreiter der West Division, die Texas Rangers, konnten mit 20 Siegen bei acht Niederlagen nicht nur ihren Vorsprung auf die Konkurrenz um 8 Spiele ausbauen, sie waren zudem zum Monatsende das beste Team der gesamten AL und hätten aktuell den ersten Play-off-Spot inne. Herausragend bei den Rangers waren Cole Hamels mit vier Wins bei vier Starts, Rougned Odor mit acht geschlagenen Home Runs und Ian Desmond mit 42 Hits und 19 selbst erzielten Runs. Einen Sprung im Westen machten zudem die Houston Astros, die sich von Rang Vier auf Platz Zwei verbessern konnten. Auffälligster Spieler der Astros und zum Monatsende AL Spieler des Monats war José Altuve mit 15 RBI und einem Schlagdurchschnitt von 42 %.

Zum 30. Juni 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der American League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. Mai, ▼ Verschlechterung ggü. Mai, sonstige Erläuterung siehe AL April

Juli 
Zum 31. Juli 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der American League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. Juni, ▼ Verschlechterung ggü. Juni, sonstige Erläuterung siehe AL April

August 
Zum 31. August 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der American League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. Juni, ▼ Verschlechterung ggü. Juni, sonstige Erläuterung siehe AL April

Ende Regular Season 
Zum Ende der Regular Season ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der American League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. Juni, ▼ Verschlechterung ggü. Juni, sonstige Erläuterung siehe AL April

National League

April 
Die im Vorjahr in der League Championship Series unterlegenen Chicago Cubs waren im April das erfolgreichste Team und mussten sich in 22 Spielen nur fünf Mal geschlagen geben. Großen Anteil am guten Saisonstart hatte Starting-Pitcher Jake Arrieta, der 5 Wins beisteuerte. Unter anderem gelang Arrieta am 21. April der zweite No-Hitter seiner Karriere beim 16:0-Auswärtserfolg bei den Cincinnati Reds. Der Vorjahressieger der National League, die New York Mets, begannen den April ausgeglichen mit 6 Siegen und 6 Niederlagen starteten dann aber eine starke Serie und gewannen neun der letzten zehn Spiele des Monats und beendeten den April nahezu gleichauf mit den Washington Nationals.

Extrem ausgeglichen zeigte sich im April die West Division, bei der bis auf die San Diego Padres alle Teams nahezu identische Erfolgsquoten haben. Bemerkenswert ist zudem, dass keines der Teams in der West Division eine positive Bilanz vorzuweisen hatte. Los Angeles und San Francisco führen die Tabelle gemeinsam mit zwölf Siegen und 13 Niederlagen an.

Gleich zwei Spieler der Colorado Rockies schafften zum Auftakt der Saison zehn Home Runs, Nolan Arenado und Trevor Story, Arendo war zudem mit 21 Runs der erfolgreichste Läufer der National League im April.

Zum 30. April 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der National League:

 Stand: 30. April 2016 * Los Angeles Dodgers und San Francisco Giants teilen sich Platz 1 zum Ende des Monats PS = Postseason; Zahl = Rang auf Setzliste bzw. WC = Wild Card (beste zwei Mannschaften nach den Divisionssiegern)
W = Wins (Siege), L = Losses (Niederlagen), % = Winning Percentage, GB = Games Behind (Rückstand auf Führenden: Zahl der notwendigen Niederlagen des Führenden bei gleichzeitigem eigenen Sieg)

Mai 

Im Kampf um die Startplätze für die Post Season brachte der Mai in der National League kaum nennenswerten Veränderungen. Trotz etwas schwächerer Quote behielten die Chicago Cubs ihre Stellung als erfolgreichstes Team der NL und der MLB insgesamt und konnten ihren Vorsprung auf die Pirates in der Central Division mehr als verdoppeln. Die Pirates selber haben Ende des Monats einen identischen Win-Loss-Record wie die New York Mets aus der East Division und teilen sich somit aktuell mit diesen die Führung im Wild Card Rennen.

Die Mets liegen weiter knapp hinter den Washington Nationals, bei denen Daniel Murphy den Monat offensiv dominierte. Murphy, der nach der Saison 2015 von New York nach Washington gewechselt ist, gelangen im Mai unter anderem 23 RBI und 17 eigene Runs. Einen Platz gutmachen konnten in der East Division die Miami Marlins, die im Mai den Pitcher mit den meistens Wins in ihren Reihen hatten. José Fernandez gewann alle seine sechs Starts und beendete den Monat mit einem ERA von 1,38.

Ebenfalls in der East Division gab es die erste Entlassung eines Managers in der laufenden Saison. Fredi González, der mehr als fünf Jahre Manager der Atlanta Braves war, wurde am 17. Mai entlassen, nachdem die Braves im April 18 Spiele verloren hatten und auch aus den ersten 14 Spielen im Mai nur vier Mal als Sieger hervorgingen. Zum Zeitpunkt der Entlassung von González nach 37 Saisonspielen standen die Braves mit einer Siegquote von 24,3 % bei 9 Siegen und 28 Niederlagen.

In der West Division haben sich die San Francisco Giants einen 4½-Spiele-Vorsprung auf die Los Angeles Dodgers erarbeitet. Die Colorado Rockies und die Arizona Diamondbacks, welche Ende April ebenfalls noch auf dem Niveau der Giants waren, verloren noch mehr an Boden als die Dodgers.

Zum 31. Mai 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der National League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. April, ▼ Verschlechterung ggü. April, sonstige Erläuterung siehe NL April

Juni 
In der East Division gab es kaum Veränderungen zum Vormonat. Die Washington Nationals konnten ihren Vorsprung auf Rang zwei etwas ausbauen. Aus der Division sind defensiv im Juni vor allem Nats-Pitcher Max Scherzer (4:1 Wins, 1,63 ERA) und Mets-Closer Jeurys Familia (10 Saves) herauszustellen. Bei den Atlanta Braves, die weiterhin Schlusslicht der Division sind, überzeugte First Baseman Freddie Freeman, der mit 36 Hits geteilt die meisten der National League erzielen konnte.

Die Chicago Cubs konnten sich in der Central Division im Juni von den Verfolgern absetzten und haben nun 11 Spiele Vorsprung auf den neuen Zweiten St. Louis Cardinals, die im Laufe des Monats die Pittsburgh Pirates überholen konnten. Die Cubs sind mit 65,4 % gewonnene Spiele nach wie vor das statistisch beste Team der National League und der gesamten MLB. Die Cubs stellten im Juni mit Kris Bryant, gemeinsam mit San Diegos Wil Myers aus der West Division, den Spieler mit den meisten Home Runs (11). Auch der erfolgreichste Pitcher der Division kommt aus Chicago. Jon Lester beendete den Juni nach sechs Spielen mit einem Pitchers Record von 4-0, hatte einen herausragenden ERA von 1,41 vorzuweisen und wurde letztendlich zum Pitcher des Monats der NL gewählt. Billy Hamilton vom Tabellenletzten Cincinnati war im Juni mit neuen gestohlenen Bases der erfolgreichste in dieser Statistik in der National League.

Wie in der East Division, so gab es auch in der West Division keine Platzverschiebungen in der Tabelle im Juni. Die San Francisco Giants konnten ihren Vorsprung auf die Los Angeles Dodgers minimal ausbauen, die Dodgers wiederum aufgrund eines guten Monats die Führung im Wild Card Race der NL übernehmen. Wil Myers von den Padres dominierte offensiv die Division und die gesamte NL. Neben den erwähnten elf Home Runs gelangen ihm 33 RBI, 19 BB, zehn Doubles und fünf Stolen Bases. Folgerichtig wurde er zum Spieler des Monats in der NL gewählt. Gleich drei Pitcher der East Division beendeten den Monat mit vier Wins. Jorge De La Rosa von den Rockies, Zack Greinke von den Diamondbacks und Clayton Kershaw von den Dodgers.

Zum 30. Juni 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der National League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. Mai, ▼ Verschlechterung ggü. Mai, sonstige Erläuterung siehe NL April

Juli 
Zum 31. Juli 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der National League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. Juni, ▼ Verschlechterung ggü. Juni, sonstige Erläuterung siehe NL April

August 
Zum 31. August 2016 ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der National League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. Juni, ▼ Verschlechterung ggü. Juni, sonstige Erläuterung siehe NL April

Ende Regular Season 
Zum Ende der Regular Season ergaben sich folgende Tabellenkonstellationen in der National League:

Pfeile: ▲ Verbesserung ggü. Juni, ▼ Verschlechterung ggü. Juni, sonstige Erläuterung siehe NL April

Postseason 
Hauptartikel: ALWC 2016, NLWC 2016, ALDS 2016, NLDS 2016, ALCS 2016, NLCS 2016, World Series 2016

Modus und Teilnehmer 

Ab Anfang Oktober wurden die Division Series und anschließend die jeweilige Championship Series ausgespielt. Hierzu trafen zunächst die beiden Wild-Card Gewinner in einem Spiel aufeinander. Die drei Division-Sieger und der Gewinner des Wild-Card Spiels trafen in zwei Division-Series Begegnungen im Best-of-Five-Modus aufeinander (ALDS bzw. NLDS = American oder National League Division Series). Die Wild-Card-Sieger spielten gegen den besten Divisionssieger, also die Mannschaft mit den meisten Siegen aus den regulären Saisonspielen.

Anschließend spielen die Sieger der Division-Series-Begegnungen im Best-of-Seven-Verfahren den jeweiligen League-Champion aus (ALCS bzw. NLCS = American oder National League Championship Series).

Schema 
In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Spielerstatistik

Hitting

Pitching

Karriere-Meilensteine

Batter

Sonstiges 
Mets Pitcher Bartolo Colón, der seit 1997 schon bei diversen MLB-Teams unter Vertrag stand, gelang am 7. Mai 2016 der erste Home Run seiner Karriere. Zu diesem Zeitpunkt war Colón 42 Jahre und 349 Tage alt. Damit ist er der älteste Spieler der MLB zum Zeitpunkt seines ersten Home Runs.

Pitcher

Franchise Rekorde 
Die Tabelle zeigt den Zeitpunkt, zu dem der Spieler die Führung in einer clubinternen Kategorie übernommen hat.

Ehrungen und Auszeichnungen

Spieler des Monats

Pitcher des Monats

Rookie des Monats

Sperren

Dopingfälle 

Der seit März 2014 aktuelle Strafenkatalog der MLB für die Einnahme von leistungssteigernden Substanzen sieht für die Einnahme von Steroiden vor, den Spieler beim ersten Verstoß für 80 Spiele und beim zweiten Verstoß für eine ganze Saison (162 Spiele) zu sperren. Beim dritten Vergehen wird der Spieler mit einem lebenslangen Ausschluss aus der MLB bestraft. Unter gewissen Umständen kann die Strafe reduziert werden, bzw. bei der Einnahme von Substanzen die nicht den Steroiden zuzuordnen sind von vornherein geringer ausfallen.

Bereits vor und zu Beginn der Saison wurden erneut mehrere Spieler der Einnahme von leistungssteigernden Substanzen überführt. So teilte die MLB am 12. Februar 2016 mit, dass der 26-jährige Pitcher Jenrry Mejía von den New York Mets positiv auf ein anaboles Steroid getestet wurde. Da Mejía bereits im April 2015 und im Juli 2015 der Steroideinnahme überführt wurde, sperrte ihn die MLB folgerichtig auf Lebenszeit. Der Spieler ist somit der erste, der den 2014 eingeführten Lifetime Ban erhält.

Bei den anderen positiv getesteten Spielern handelt es sich um Spieler ohne Doping-Vorgeschichte. Die Strafe von Kansas City Talent Raúl A. Mondesí wurde von 80 auf 50 Spiele reduziert, da er versichern konnte, die gefundene Substanz Clenbuterol sei in einem Medikament enthalten, welches er zur Behandlung von Erkältungs- und Grippesymptomen eingenommen hatte.

Sonstiges 

Der Kubaner Hector Olivera von den Atlanta Braves wurde am 26. Mai rückwirkend zum 30. April 2016 wegen Verstoß gegen die ligaübergreifende Vereinbarung über den Umgang mit häuslicher Gewalt, sexueller Nötigung und Kindesmissbrauch für 82 Spiele gesperrt und erhielt wie üblich für diese Zeit kein Gehalt. Olivera, Silbermedaillengewinner mit Kuba bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking, war am 13. April wegen angeblich tätlichen Angriffs auf eine Frau außerhalb eines Hotels verhaftet worden. Laut MLB-Offiziellen hat Olivera die Sperre akzeptiert. Da der Spieler bereits während der laufenden Untersuchungen nicht aktiv war und die Sperre so rückwirkend zu 30. April in Kraft trat, war Olivera ab 1. August wieder spielberechtigt.

Ein Charging the Mound von Manny Machado von den Baltimore Orioles nach einem Hit by Pitch durch Kansas City Royals Pitcher Yordano Ventura am 7. Juni 2016 führte zu einer Massenschlägerei beider Teams. Die beiden Verursacher erhielten daraufhin Sperren von der MLB. Ventura wurde für neun, Machado für vier Spiele gesperrt. Beide Spieler haben Einspruch gegen die Bestrafung eingelegt und waren bis zur Anhörung weiter spielberechtigt.

Einzelnachweise 

2016
MLB Saison
Sportsaison 2016